Кояло́вич (, ) — белорусская и литовская фамилия. Известные носители:

 Кояловичи — шляхетский и дворянский род Великого княжества Литовского.
 Коялович, Борис Михайлович (1867—1941) — русский математик, младший сын Михаила Осиповича.
 Коялович, Войцех Виюк (1609—1677) — литовский писатель, историк, иезуит.
 Коялович, Михаил Михайлович (1862—1916) — публицист, журналист, прозаик.
 Коялович, Михаил Осипович (1828—1891) — русский историк, политический публицист и издатель, представитель «западнорусской» исторической школы.